Rustad ist der Familienname von:
 Ditlef Rustad (1901–1993), norwegischer Biologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Rustad (Minnesota), gemeindefreies Gebiet in Minnesota, USA
 Rustad Bay, Bucht von Annenkov Island, Südatlantik
 Rustadkollen, Hügel auf der Bouvet-Insel, Südatlantik